Balkan Cup w biegach narciarskich 2021 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 16 stycznia 2021 r. w chorwackiej Ravnej Gorze, a zakończyła się 20 marca 2021 r. w tureckim Bolu/Gerede.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2021 w biegach narciarskich
2021 w Chorwacji
Balkan Cup w biegach narciarskich
2021 w Serbii
2021 w Macedonii Północnej
2021 w Bośni i Hercegowinie
2021 w Rumunii
2021 w Turcji
Narciarstwo w Chorwacji
Narciarstwo w Serbii
Narciarstwo w Macedonii Północnej
Narciarstwo w Bośni i Hercegowinie
Narciarstwo w Rumunii
Narciarstwo w Turcji